Соревнования по биатлону среди мужчин в гонке преследования на 12,5 км на зимних Олимпийских играх 2022 года прошли 13 февраля. Местом проведения соревнований стал Национальный центр биатлона расположенный в долине на северо-востоке от деревни Тайцзичэн, района городского подчинения Чунли города Чжанцзякоу провинции Хэбэй. Старт гонки запланирован на 18:45 по местному времени (UTC+8). В соревновании примут участие 60 сильнейших спортсменов, отобранных по результатам спринта.

Действующим двукратным олимпийским чемпионом в гонке преследования является французский биатлонист Мартен Фуркад.

Медалисты

Результаты

Ссылки 
 Биатлон на официальном сайте зимних Олимпийских игр
 Олимпийский турнир на официальном сайте Международный союз биатлонистов (IBU)